O01 steht für:
 O01, ICD-10-Code für eine Blasenmole, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O00-O08
 O01, FAA-Code für den Heussler Hamburg Heliport in Erie County, New York, Vereinigte Staaten
 O01, bzw. ORM-O01-Nachricht: General Order Message im HL7-Standard

O01